Het woord revolver komt van het Latijnse werkwoord volvere, dat rollen of ronddraaien betekent. Het is bijvoorbeeld te herkennen bij het vuistvuurwapen bij de ronddraaiende cilinder met patronen en bij de microscoop bij de draaiende objectieven.

Revolver (wapen), vuistvuurwapen.
Revolver (The Beatles), album van The Beatles.
Revolver (Madonna), single uit 2009 van de Amerikaanse zangeres Madonna.
rEVOLVEr (The Haunted), album van The Haunted.
Revolver (T-Pain), album van T-Pain.
Revolver's Lust for Life, poptijdschrift (voorheen Revolver Magazine genoemd).
Revolver (film).
Revolver (televisieserie), uit 2001.
Revolver (tijdschrift), literair tijdschrift.
Revolver, onderdeel van de microscoop.